IL poate fi:

 Israel, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .il, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Israel
 Illinois, codul poștal al acestui stat SUA
 Ialomița, județ în România, codul ISO 3166-2:RO

Legături externe 
  „IL” la acronymfinder.com